Вибе (; ) — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Вибе, Дмитрий Зигфридович (род. 1968) — российский астроном.
 Вибе, Иван Иванович (1902—1969) — советский учёный, специалист в области теории двигателей внутреннего сгорания, автор «Закона сгорания Вибе».
 Вибе, Пётр Петрович (род. 1955) — российский историк, директор Омского государственного историко-краеведческого музея.
 Вибе, Лассе (род. 1987) — датский футболист, нападающий.
 Вибе, Терье (род. 1947) — норвежский шахматист, международный мастер (1977).
 Вибе, Юхан (1637—1710) — датский военный деятель и инженер.

Топоним 
 Вибе (село) — название до 1948 года бывшего села Голиково в Красногвардейском районе Крыма